Чемпионат Европы по борьбе среди кадетов 2010 года () проводился с 3 по 8 августа в столице Боснии и Герцеговины, городе Сараево.

Рейтинг команд

Результаты соревнований

Вольная борьба

Греко-римская борьба

Девушки

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионаты Европы по борьбе среди кадетов
Международные спортивные соревнования в Сараеве
борьба
Август 2010 года
2010 год в борьбе
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2010 году